Miejscowości w USA:
 Friedens – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Friedens (ang. Friedens Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles